Campe (mythologie), een monster uit de Griekse en Romeinse mythologie
Joachim Heinrich Campe (1746 - 1818), een Duitse schrijver, taalwetenschapper, pedagoog en uitgever
Maria te Campe, ook wel Sancta Maria te Campe of Mariënkamp, een voormalig cisterciënzer nonnenklooster in Drenthe
Le Campe, een plaats in de Italiaanse gemeente La Valle Agordina
Campe, een stadsdeel van Stade, een Hanzestad in de Duitse deelstaat Nedersaksen